Тростянка — многозначный термин:

Растение 
 Тростянка — название растения семейства злаковых.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Тростянка — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Тростянка — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Тростянка — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Тростянка — деревня в Березинском районе Минской области.

Россия 
Волгоградская область
 Тростянка — село в Еланском районе.

Новгородская область
 Тростянка — деревня в Марёвском районе.

Оренбургская область
 Тростянка — село в Бузулукском районе.

Самарская область
 Тростянка — село в Богатовском районе.
 Тростянка — посёлок в Борском районе.
 Тростянка — посёлок в Кинельском районе.
 Тростянка — посёлок в Кинель-Черкасском районе.
 Тростянка — село в Красноярском районе.
 Тростянка — село вПриволжском районе.

Саратовская область
 Тростянка — село в Балашовском районе.

Смоленская область
 Тростянка — деревня в Починковском районе.

Тверская область
 Тростянка — деревня в Пеновском районе.
 Тростянка — деревня в Селижаровском районе.

Украина 
Волынская область
 Тростянка — село во Владимирском районе.
 Тростянка — село в Луцком районе.

Ивано-Франковская область
 Тростянка — село в Коломыйском районе.

Хмельницкая область
 Тростянка — село в Шепетовском районе.

Черниговская область
 Тростянка — село в Нежинском районе.

Реки 
 Тростянка (приток Лубети) — река в Ленинградской области;
 Тростянка (приток Киры) — река в Латвии и Псковской области России;
 Тростянка (река, впадает в Балтийское море) — река в Калининградской области;
 Тростянка (приток Алешни) — река в Смоленской области.
 Тростянка (приток Вихры) — река в Смоленской области.
 Тростянка (приток Вороницы) — река в Смоленской области.
 Тростянка (приток Свислочи) — река в Минске и Минском районе Минской области.
 Тростянка (река, впадает в Заликовское озеро) — река в Тверской области России.

См. также 
 Русская Тростянка
 Хохол-Тростянка